Collegio elettorale di Alghero – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Alghero – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Alghero – collegio elettorale della Camera dei deputati